118. Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 26 do 28 lipca 2013 w Budapeszcie.

Rezultaty

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2011
 Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2010
 Mistrzostwa Węgier w Lekkoatletyce 2011

Bibliografia 
 

2013 na Węgrzech
2013 w lekkoatletyce
2013
Sport w Budapeszcie